Nils Holgersson steht für:

 Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen, Roman von Selma Lagerlöf
 Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen (Zeichentrickserie), Zeichentrickserie
 Nils Holgerssons wunderbare Reise (Film), schwedisch-deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2011

 Nils Holgersson (Schiff, 1962), Schiff der Reederei TT-Linie, 2000 verschrottet
 Nils Holgersson (Schiff, 1967), Schiff der Reederei TT-Linie, 2003 verschrottet
 Nils Holgersson (Schiff, 1975), Schiff der Reederei TT-Linie, 2022 verschrottet
 Nils Holgersson (Schiff, 1987), Schiff der Reederei TT-Line, heute als King Seaways in Fahrt
 Nils Holgersson (Schiff, 1989), Schiff der Reederei TT-Line, vormals Robin Hood, heute als Tom Sawyer in Fahrt
 Nils Holgersson (Schiff, 2001), Schiff der Reederei TT-Line, heute als Akka in Fahrt
 Nils Holgersson (Schiff, 2022), Schiff der Reederei TT-Line
 Nils-Holgersson-Plakette, schwedischer Literaturpreis